Gelis stigmaticus (Hedwig), een gewone sluipwesp
 Gelis stigmaticus (Zetterstedt), een gewone sluipwesp